Casagrande est un patronyme d'origine italienne et portugaise
Anna Casagrande (née en 1958), cavalière italienne ;
Arthur Casagrande (1902 – 1981), pionnier de la mécanique des sols ;
Dominique Casagrande (né en 1971), footballeur français ;
Eloy Casagrande (né en 1991), musicien brésilien ;
Eugenio Casagrande (1892-1957), aviateur italien ;
Filippo Casagrande (né en 1973), coureur cycliste italien ;
Francesco Casagrande (né en 1970), coureur cycliste italien ;
Irene Casagrande (née en 1996), actrice italienne ;
Marco Casagrande (né en 1971), architecte, urbaniste, artiste et professeur finlandais ;
Peter Casagrande (né en 1946), artiste-peintre contemporain allemand ;
Walter Casagrande (né en 1963), footballeur brésilien.

Voir aussi
Edizioni Casagrande, maison d'éditions suisse